Iwamura (jap. ) bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Gifu: Iwamura (Gifu) (heute: Ena (Gifu))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Iwamura (Han)

Iwamura ist der Familienname folgender Personen:
 Hisao Iwamura († 2012), japanischer Theaterregisseur
 Tsurane Iwamura (* 1919), japanischer Mathematiker
 Yūta Iwamura (* 1984), japanischer Rugby-Union-Spieler